Decurtins ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Decurtins (1855–1916), Schweizer Politiker und Herausgeber
 Daniela Decurtins (* 1966), Schweizer Wirtschaftsjournalistin und Verbandsfunktionärin